Madarassy János (1741–1814) csillagász, matematikus, római katolikus pap
 Madarassy János (1802–1861) bölcseleti és jogi doktor, líceumi jogtanár